Karlin ou Karlín peut désigner :

Toponyme

Karlin, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Karlin, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.

Karlín, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Karlín, un quartier de Prague.
le Synagogue Karlin qui s'y trouve.

Patronyme 

 Alma Karlin (1889-1950), romancière et poétesse austro-slovène ;
 Daniel Karlin (1941-), journaliste et réalisateur français ;
 Élise Karlin (1967-), journaliste française ;
 Fred Karlin (1936-2004), compositeur américain ;
 John Karlin (1918-2013), psychologue industriel américain ;
 Miriam Karlin (1925-2011), actrice anglaise ;
 Régine Karlin (1911-2002), avocate et féministe belge.

Voir aussi 
Théâtre musical de Karlín

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités
Patronyme juif